Pierre Cousin peut désigner :

 Pierre Cousin (1867-1933), un mathématicien français ;
 Pierre Cousin (1913-?), un marathonien français.